Por EA, Ea o ea puede referirse a:

 Ea, divinidad de la mitología babilónica, también llamado Enki por los sumerios.
 Ea, municipio de Vizcaya (España).
 Ea, playa situada en el municipio de mismo nombre.
 EA es el código IATA de la compañía Ándalus Líneas Aéreas, usado anteriormente por Eastern Airlines.
 Eä, el nombre del Universo en las novelas de J.R.R. Tolkien.
 Eusko Alkartasuna (EA) ('Solidaridad Vasca'), partido político español.
 EA, siglas por las que también se conoce a la compañía Electronic Arts.
 Energía de activación, o Ea.
 Enfermedad de Alzheimer.
 Ea, interjección.
 EA, código ISO para las Plazas de Soberanía.
 Ejército Argentino (EA), componente terrestre de las Fuerzas Armadas argentinas.EA''': Elemento (Pieza) unidad de medida Inglesa. Unidad de conteo que define el número de elementos considerados como unidades separadas.

Siglas